Ford LCF (Low Cab Forward) — це вантажівка середньої вантажопідйомності з кабіною, яку Ford Motor Company продавала з 2006 по 2009 рік. Перший автомобіль з кабіною (COE), проданий компанією Ford після того, як компанія продала права на Ford. Вантажний дизайн (у Північній Америці) для Freightliner у 1996 році, LCF був розроблений як вантажівка класу 4/5, що конкурує в сегменті ринку, де домінує Isuzu NPR (і його варіанти Chevrolet/GMC із зміненим маркуванням). Лінійка моделей, що продається з різною колісною базою, була розроблена для різних конфігурацій, включаючи самоскиди, пожежні машини, евакуатори, вантажівки з закритим кузовом, кранові/ковшові вантажівки, бортові кузови та кузови.

Вантажні автомобілі